HMCS Gatineau je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Gatineau (H61)
 HMCS Gatineau (DDE 236)

Gatineau